Peru deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1936 i Berlin og har siden deltaget i alle efterfølgende sommerlege undtaget 1952 i Helsingfors. Nationen deltog første gang i vinterlegene under 2010 i Vancouver.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Perus OL-statistik  på Sports-reference.com

Peru ved sommer-OL
Peru ved vinter-OL
OL